Егерь (фильм) — название нескольких фильмов.
 Егерь (фильм, 1959), СССР, реж. Герман Ливанов.
 Егерь (фильм, 1975), СССР, реж. Николай Бурляев.
 Егерь (фильм, 1980) The Gamekeeper, Великобритания, реж. Кен Лоуч.
 Егерь (фильм, 1997)
 Егерь (фильм, 2004) — российский фильм-боевик 2004 года с Игорем Лифановым и Андреем Федорцовым в главных ролях.
 Егерь (фильм, 2010)

См. также